Zbigniew Brzeziński (ur. 1928, zm. 2007) – polski epidemiolog, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego
 Zbigniew Brzeziński (ur. 1928, zm. 2017) – amerykański politolog, sowietolog i futurolog polskiego pochodzenia